Dada – una tradizione di celebrare compleanni collettivi nella regione di Gilgit-Baltistan
 Dada o Dadaismo – movimento artistico
 Neo-Dada – movimento artistico
 Dada – personaggio della mitologia greca
 Dada – azienda italiana di servizi per internet
 Dada – azienda italiana di arredamento
 Dada – canzone di Ivan Graziani del 1980
 DaDa – album di Alice Cooper del 1983
 New Dada – gruppo musicale
 Idi Amin Dada – politico e militare ugandese
Penisola Dada – Penisola di Marinagri
 DADA – Didattica per Ambienti Di Apprendimento, nelle scuole si chiama DADA la gestione dello spazio in cui le classi non restano ferme nelle aule ma si spostano in ambienti diversi in base alla materia